Clandeboye bezeichnet
 Clandeboye (Nordirland), auch Clanaboy (irisch Clann Aodha Buidhe), Gebiet um Bangor, County Down in Nordirland
 Clandeboye (Neuseeland), Ort in Neuseeland